Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1983 года прошёл 18—20 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». На протяжении 3 дней были разыграны 23 комплекта медалей.

Двукратными победителями турнира стали Валерий Абрамов (бег на 1500 и 3000 метров) и Раиса Махова (бег на 60 и 200 метров).

Высокие результаты показали женщины на дистанции 800 метров, где с результатом 2.00,47 выиграла Любовь Гурина.

Янис Боярс выиграл зимний чемпионат страны в толкании ядра третий раз подряд, всего 6 сантиметров уступил ему 34-летний призёр Олимпийских игр Александр Барышников.

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 12—13 февраля 1983 года в Запорожье.

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 12—13 февраля 1983 года в Запорожье в манеже «Запорожсталь». Одновременно с турниром прошёл матч СССР—ГДР, победу в котором одержали советские легкоатлеты (в мужском и женском зачётах). В женском пятиборье Наталья Грачёва установила новое всесоюзное достижение — 4630 очков.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Лёгкая атлетика на летней Спартакиаде народов СССР 1983
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1983

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1983 года
Спорт в России в 1983 году
Спорт на Украине в 1983 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Запорожье
1983 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1983 году
1983 год в лёгкой атлетике